Vila Nova da Telha est une freguesia de Maia dans la région Nord au Portugal. En 2011, sa population était de .

Démographie

Notes et références 

District de Porto
:Catégorie:Freguesia au Portugal